Esistono più comuni francesi con questo nome

Hécourt – Eure
Hécourt – Oise